Sumner kan syfta på:

 Sumner (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Mount Sumner,

USA 

 Sumner, Georgia, ort, Worth County, 
 Sumner, Illinois, ort, Lawrence County, 
 Sumner, Missouri, ort, Chariton County, 
 Sumner, Mississippi, countyhuvudort, Tallahatchie County, 
 Sumner, Iowa, ort, Bremer County, 
 Sumner, Maine, ort, Oxford County, 
 Sumner, Nebraska, ort, Dawson County, 
 Sumner (gruva i USA, New Mexico, Rio Arriba County), 
 Sumner (gruva i USA, New Mexico, Santa Fe County), 
 Sumner, Washington, ort, Pierce County,